Уайтхерст () — фамилия. Известные носители:

 Уайтхёрст, Джеймс (род. 1967) — американский топ-менеджер, президент корпорации IBM.
 Уайтхёрст, Джон (1713—1788)  — английский часовщик и учёный, внёсший значительный научный вклад в геологию.
 Уайтхерст, Уолтер (1934—2012) — английский футболист.
 Уайтхёрст, Чарли (род. 1982) — американский профессиональный футболист, квотербек.

Примечания